Сальвадор Кармона () — іспаномовне ім'я.

Відомі носії:

 Сальвадор Хосе Кармона (1975) — мексиканський футболіст
 Луїс Сальвадор Кармона (1708—1767) — іспанський скульптур
 Мануелшь Сальвадор Кармона (1734—1820) — іспанський живописець і гравер